Zufluss steht für:
 allgemein einströmende Menge je Zeit, siehe Fluss (Physik)
 ein Gewässer, das in ein anderes mündet, siehe Nebenfluss
 das Wasservolumen, das in ein Gebiet einströmt, siehe Abfluss
 in der Ökonomie Zufluss von Geld, Waren und Ähnlichem, siehe Durchsatz
 die Zuordnung von Einnahmen im Steuerrecht, siehe Zuflussprinzip

Siehe auch: